SGE je lahko:

 Puščica, ozvezdje severne nebesne sfere
 Vinci SA, gradbeno podjetje
 Eintracht Frankfurt, nemški nogometni klub